Соревнования по тяжёлой атлетике среди мужчин в категории до 69 кг на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 9 августа в павильоне 2 комплекса Риосентро. В соревнованиях приняли участие 21 спортсмен из 18 стран. Действующим олимпийским чемпионом в данной дисциплине являлся китайский тяжелоатлет Линь Цинфэн. Победителем соревнований стал китайский атлет Ши Чжиюн.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Допинг 
Бронзовый призёр соревнований, киргиз Иззат Артыков лишён медали после того, как в допинг-пробе спортсмена было обнаружено запрещённое вещество, стрихнин. После дисквалификации Артыкова бронзовая медаль официально перешла колумбийцу Луису Москера.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF)

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2016